

Geografia

Austria

Comuni 
 Altenmarkt an der Triesting – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Altenmarkt bei Sankt Gallen – comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Altenmarkt im Pongau – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Altenmarkt-Yspertal – antico nome di Yspertal, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Altenmarkt – frazione di Gaubitsch, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Altenmarkt – frazione di Leibnitz, città nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Altenmarkt – frazione di Weitensfeld im Gurktal, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Altenmarkt – frazione di Wies, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Altenmarkt bei Fürstenfeld – ex comune ora frazione di Fürstenfeld, città nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Altenmarkt bei Riegersburg – frazione di Riegersburg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Altenmarkt im Thale – frazione di Hollabrunn, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Nächst Altenmarkt – ex comune ora frazione di Yspertal, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Altenmarkt an der Alz – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Slovenia 
 Altenmarkt – antico nome tedesco di Stari Trg, frazione del comune di Slovenj Gradec (Carinzia)
 Altenmarkt an der Kulpa – antico nome tedesco di Stari Trg ob Kolpi, frazione del comune di Kočevje (Slovenia Sudorientale)

Sport 
 Altenmarkt-Zauchensee – stazione sciistica situata ad Altenmarkt im Pongau (Austria)